Il doppio del torneo di tennis Campos Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Campos Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da José Daher e Jaime Oncins. In finale hanno sconfitto la coppia formata da Nelson Aerts e Fernando Roese (tds n. 2) con il punteggio di 7-6, 6-4.

Teste di Serie

  Pablo Albano /  Javier Frana (quarti di finale)
  Nelson Aerts /  Fernando Roese (finale)

  Danilo Marcelino /  Mauro Menezes (semifinali)
  César Kist /  Gerardo Mirad (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Campos Challenger 1990